Joaquín Fernández – nuotatore spagnolo
 Joaquín Fernández Moreno (n. 1996)  – calciatore spagnolo
 Joaquín Fernández Pertusso (n. 1999) – calciatore uruguaiano
 Joaquín Fernández Prida – politico spagnolo
 Joaquín Fernández de Portocarrero –  cardinale spagnolo, viceré di Napoli